Trébol carretón puede referirse a:

 El nombre común de la planta Medicago arabica.
 El nombre común de la planta Medicago doliata.
 El nombre común de la planta '''''Medicago polymorpha.